Cavagnano ima više značenja:
 Cavagnano, L'Aquila
 Cavagnano, Varese